Рудерсдорф () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. 

Входит в состав округа Йеннерсдорф.  . Официальный код  —  10508.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Эдуард Таус (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 13 мест.
 СДПА занимает 7 мест.
 Зелёные занимают 1 место.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Бургенланда